Барбур (округ, Алабама)
 Барбур (округ, Західна Вірджинія)